Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2004 — 2-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 21 по 28 апреля 2004 года в городе Бриджтаун (Барбадос) на стадионе «Sir Garfield Sobers Sports Complex». В турнире приняли участие 8 сборных.

Победителями чемпионата во 2-й раз в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную США со счётом 3:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Канады, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Уругвая со счётом 5:0.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−04:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8-е места

За 1-4-е места

Награды 
 Лучший бомбардир: 	 Vanina Oneto — 10 голов
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Лусиана Аймар
 Лучший вратарь:  Charlotte Hartmans van de Rijdt

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2004

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Апрель 2004 года
2004 год на Барбадосе
2004 год в хоккее на траве
Международные спортивные соревнования на Барбадосе
Хоккей на траве на Барбадосе
Панамериканские чемпионаты в 2004 году